Goldener Schuh steht für:

 Goldener Schuh (FIFA), Auszeichnung für den erfolgreichsten Torschützen eines von der FIFA ausgerichteten Turniers
 Goldener Schuh (UEFA), europäische Auszeichnung für den erfolgreichsten Torjäger
 Goldener Schuh (Belgien), belgische Auszeichnung für den besten Spieler
 Goldener Schuh (Belgien, Frauenfußball), belgische Auszeichnung für die besten Spielerin